Florence Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Florence Hill (Nevada) im Esmeralda County
 Florence Hill (New York) im Oneida County
 Florence Hill (Texas) im Dallas County